Toornaarsuup Qaqqaa bezeichnet:
 Toornaarsuup Qaqqaa (Berg, Nanortalik), Berg im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Toornaarsuup Qaqqaa (Berg, Paamiut), Berg im Distrikt Paamiut, Grönland